Interface kan syfta på:

 Interface – utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt, se Gränssnitt
 Interface (datortidning) – en datortidning som gavs ut av Semic mellan 1991 och 1994
 Interface Definition Language – ett programspråk som används för att beskriva syntax för anrop mellan program, komponenter eller objekt